Списак народних хероја чије презиме почиње на слово Д, за остале народне хероје погледајте Списак народних хероја:

 Божидар Дакић (1909–1941) за народног хероја проглашен 27. априла 1946. године.
 Максо Дакић (1913–1986) Орденом народног хероја одликован 24. јула 1953. године.
 Милисав Дакић (1912–1943) за народног хероја проглашен 6. децембра 1944. године.
 Радоје Дакић (1911–1946) за народног хероја проглашен 12. јула 1949. године. 
 Ђоре Дамевски (1922–1995) за народног хероја проглашен 27. новембра 1953. године.
 Данило Дамјановић (1915–1990) Орденом народног хероја одликован 27. новембра 1953. године.
 Божидарка Дамњановић Марковић Кика (1920–1996) Орденом народног хероја одликована 9. октобра 1953. године. 
 Угљеша Даниловић (1913–2003) Орденом народног хероја одликован 27. новембра 1953. године.
 Пеко Дапчевић (1913–1999) Орденом народног хероја одликован 22. октобра 1945. године. 
 Стјепан Дебељак Бил (1908–1968) Орденом народног хероја одликован 27. новембра 1953. године. 
 Бошко Дедејић Поп (1907–1944) за народног хероја проглашен 10. јула 1953. године. 
 Антон Дежман (1920–1977) Орденом народног хероја одликован 15. јула 1952. године. 
 Алекса Дејовић (1920–1943) за народног хероја проглашен 30. априла 1943. године. 
 Бранко Делетић (1915–1942) за народног хероја проглашен 12. јула 1949. године. 
 Растислав Делпин (1920–1956) Орденом народног хероја одликован 4. септембра 1953. године.
 Никола Демоња (1919–1944) за народног хероја проглашен 19. јуна 1945. године.
 Иван Денац (1917–2001) Орденом народног хероја одликован 24. јула 1953. године.
 Карел Дестовник Кајух (1922–1944) за народног хероја проглашен 21. јула 1953. године. 
 Стеван Дивнин (1895–1942) за народног хероја проглашен 20. децембра 1951. године. 
 Милорад Диманић (1912–1944) за народног хероја проглашен 9. октобра 1953. године. 
 Божидар Димитријевић Козица (1914–1944) за народног хероја проглашен 6. јула 1953. године. 
 Ђура Димитријевић (1920–1943) за народног хероја проглашен 20. децембра 1951. године. 
 Нада Димић (1923–1942) за народног хероја проглашена 5. јула 1951. године. 
 Цветан Димов (1910–1942) за народног хероја проглашен 29. јула 1945. године.
 Ђурђелина Ђука Динић (1913–1943) за народног хероја проглашена 6. јула 1945. године. 
 Мустафа Доваџија (1921–1942) за народног хероја проглашен 5. јула 1951. године.
 Џевдет Дода (1906–1944) за народног хероја проглашен 26. децембра 1973. године.
 Петар Докић (1917–1942) за народног хероја проглашен 20. децембра 1951. године. 
 Владимир Долничар (1919–1943) за народног хероја проглашен 27. новембра 1953. године.
 Новица Домазет (1913–1943) за народног хероја проглашен 26. јула 1945. године.
 Роберт Домани (1918–1942) за народног хероја проглашен 24. јула 1953. године. 
 Илија Дошен (1914–1991) Орденом народног хероја одликован 27. новембра 1953. године.
 Стево Дошен (1919–1944) за народног хероја проглашен 20. децембра 1951. године.
 Резека Драгар (1913–1941) за народног хероја проглашена 15. јула 1952. године.
 Симица Драгић (1911–1943) за народног хероја проглашен 27. новембра 1953. године. 
 Дара Драгишић (1921–1944) за народног хероја проглашена 9. октобра 1953. године. 
 Војин Драговић (1914–1942) за народног хероја проглашен 27. новембра 1953. године.
 Светозар Драговић Тоза (1910–1941) за народног хероја проглашен 5. јула 1951. године.
 Спасоје Драговић (1919–1943) за народног хероја проглашен 10. јула 1953. године.
 Драгомир Дражевић (1887–1943) за народног хероја проглашен 20. децембра 1951. године. 
 Спасо Дракић (1904–1984) Орденом народног хероја одликован 10. јула 1952. године. 
 Петар Драпшин (1914–1945) за народног хероја проглашен 24. јула 1953. године.
 Саво Дрљевић (1912–1994) за народног хероја проглашен 10. јула 1953. године.
 Андреана Дружина (1920–2021) Орденом народног хероја одликованa 22. јула 1953. године.
 Гојко Друловић (1912–1943) за народног хероја проглашен 20. децембра 1951. године. 
 Чедомир Друловић (1912–1992) Орденом народног хероја одликован 27. новембра 1953. године. 
 Душан Дугалић (1910–1942) за народног хероја проглашен 13. марта 1945. године. 
 Момчило Дугалић (1918–2014) Орденом народног хероја одликован 5. јула 1952. године. 
 Јаков Дуганџић (1905–1941) за народног хероја проглашен 27. новембра 1953. године. 
 Ратко Дугоњић (1916–1987) Орденом народног хероја одликован 27. новембра 1953. године.
 Вељко Дугошевић (1910–1941) за народног хероја проглашен 9. маја 1945. године. 
 Бранко Дуде (1913–1997) Орденом народног хероја одликован 20. децембра 1951. године. 
 Драгојло Дудић (1887–1941) за народног хероја проглашен 14. децембра 1949. године.
 Милош Дудић (1915–1944) за народног хероја проглашен 25. септембра 1944. године. 
 Милош Дујић (1913–1942) за народног хероја проглашен 20. децембра 1951. године. 
 Стеван Дукић (1920–1942) за народног хероја проглашен 6. јула 1953. године. 
 Ђуро Дулић (1912–2006) Орденом народног хероја одликован 24. јула 1953. године. 
 Ката Думбовић Ковачић (1903–1941) за народног хероја проглашена 20. децембра 1951. године. 
 Љубо Думичић (1920–1943) за народног хероја проглашен 24. јула 1953. године. 
 Емин Дураку (1917–1942) за народног хероја проглашен 5. јула 1952. године. 
 Јошо Дурбаба (1920–2012) Орденом народног хероја одликован 27. новембра 1953. године. 
 Хајдар Души (1916–1944) за народног хероја проглашен 27. децембра 1973. године.

Напомене

Референце

Литература